Walter Rothschild (baron)
 Walter Rothschild (rabin)